

Sigle 

RUO est un sigle ou un acronyme pouvant désigner :
 Responsable d'unité opérationnelle
  (anglais) Usage recherche uniquement